

Patronyme 
 George McCloud (né le  à Daytona Beach en Floride) est un ancien joueur professionnel américain de basket-ball. 
 Scott McCloud est auteur de bande dessinée américain et un essayiste.

Film 
 Brewster McCloud est un film américain réalisé par Robert Altman et sorti en 1970.

Série télévisée 
 McCloud une série télévisée diffusée en France sous le nom d’Un shérif à New York.

Personnage de fiction 
 Fox McCloud est le personnage principal de la série de jeux vidéo Star Fox.

Toponyme 

 McCloud est une census-designated place du comté de Siskiyou, en Californie (États-Unis).

Hydronyme 
 McCloud, une rivière des États-Unis

Homonymie de patronyme